Сарто́риус () — немецкая фамилия. Известные носители:
  (1875—1937) — немецкий архитектор.
 Сарториус, Георг Фридрих (1765—1828) — немецкий историк.
 Сарториус, Даниил (1704—1763) — лютеранский проповедник и словацкий поэт.
 Сарториус, Джейкоб (род. 2002) — американский исполнитель и интернет-знаменитость.
 Сарториус, Луис Хосе (1820—1871) — испанский политический и государственный деятель, председатель Совета министров Испании (1853—1854).
 Сарториус, Отто Хуго (1864—1947) — немецкий протестантский священник и генеалог.
  (1569—1609) — немецкий композитор.
 Сарториус, Поль (1912—2002) — французский хоккеист на траве.
 Сарториус, Эрнст Вильгельм Христиан (1797—1859) — протестантский богослов.
 Сарториус, Эрнст Христиан Георг (1807—1867) — главный архитектор Екатеринбургских заводов.
 Сарториус фон Вальтерсгаузен, Август (1852—1938) — немецкий экономист.
 Сарториус фон Вальтерсгаузен, Вольфганг (1809—1876) — немецкий геолог.
 Сарториус фон Вальтерсхаузен, Герман Вольфганг (1882—1954) — немецкий композитор.

Примечания